Luhyny (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Schytomyr und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Luhyny mit 4100 Einwohnern (2014).

Die Ortschaft wurde 1606 gegründet und erhielt 1967 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Geographie 
Luhyny liegt am rechten Ufer des Usch, einem Nebenfluss des Prypjat 120 km nördlich vom Oblastzentrum Schytomyr und 26 km nordwestlich von Korosten. Im Süden führt die Fernstraße M 07 an der Ortschaft vorbei.

Verwaltungsgliederung 
Am 9. August 2016 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Luhyny (/Luhynska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die 9 Dörfer Beresowyj Hrud, Budo-Litky, Kalyniwka, Kamjana Hirka, Krasnostaw, Ostapy, Pidostapy, Radohoschtscha und Tesniwka, bis dahin bildete sie die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Luhyny (Лугинська селищна рада/Luhynska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Luhyny.

Am 9. Juni 2017 kamen noch die Siedlung städtischen Typs Myroljubiw sowie 12 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer zum Gemeindegebiet, 2018 folgten weitere 11 in der untenstehenden Tabelle aufgelistete Dörfer und am 12. Juni 2020 dann noch die 11 Dörfer Buda, Bowsuny, Dibrowa, Litky, Lypnyky, Malachiwka, Osny, Powtsch, Rudnja-Powtschanska, Solowji und Welykyj Lis zum Gemeindegebiet.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort ein Teil des Rajons Korosten.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Luhyny Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Geschichte der Städte und Dörfer – Luhyny (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Gegründet 1606
Rajon Korosten